Lingxi bezeichnet:

 Lingxi (Cangnan) (灵溪镇), Großgemeinde im Kreis Cangnan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Lingxi (Cili) (零溪镇), Großgemeinde im Kreis Cili in der chinesischen Provinz Hunan
 Lingxi (Yongshun) (灵溪镇), Großgemeinde im Kreis Yongshun in der chinesischen Provinz Hunan
 Lingxi (Xinzhou) (灵溪街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xinzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Lingxi (Yuhong) (陵西街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yuhong in der chinesischen Provinz Liaoning